Юрий Зеленов:
 Зеленов, Юрий Александрович (род. 1961) — российский художник-постановщик.
 Зеленов, Юрий Николаевич (род. 1973) — узбекистанский и российский футболист.